Украјинска гривна, национална валута Украјине од 1996. године
 Вратна гривна, круг, ланчић или огрлица који се носио око врата или груди као украз или ознака одликовања
 Староруска гривна, велика сребрена полуга или обрачунска новчана јединица, која је служила као новчана јединица и јединица тежине (јединица масе) Старе Руси
 Черниговска гривна
 Литванска гривна, новчана јединица у Великој кнежевини Литванији од 13. вијека
 Татарска гривна (сум), новчана јединица Златне хорде у 14. вијеку
 Пољска гривна
 Прашка гривна